Makoto Kobayashi (1944) – fisico giapponese
 Makoto Kobayashi (1958) – artista e mangaka giapponese
 Makoto Kobayashi (1960) – designer giapponese
 Makoto Kobayashi – presidente del comitato organizzatore delle XVIII Giochi olimpici invernali